Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 15-én rendezték a Ringebuban. Az aranyérmet az amerikai Diann Roffe nyerte meg. A Magyarországot képviselő Keszthelyi Szvetlana a 41. helyen végzett.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon